Œnoé (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 dans la mythologie grecque :
 Œnoé, une nymphe, mère de Sicinos,
 Œnoé ou Gérana, une Pygmée changée en grue ;

 Œnoé ou Oinoi, un ancien dème d'Attique, proche d'Éleusis ;
 Œnoé ou Oinoi, autre lieu situé également en Attique, mais proche de Marathon, connu pour sa « grotte de Pan » (voir : Musée archéologique de Marathon).

Voir aussi 
 Oenoe, genre d'insectes de la famille des Tineidae